Cragno – altra denominazione di Carniola
 Alessio Cragno (1994) – calciatore italiano
 Luganiga de cragno – denominazione italiana della Kranjska klobasa, piatto tipico sloveno